Bastille steht für:
 die ehemalige Stadttorburg und Gefängnis im Osten von Paris, siehe Bastille
 eine Festung in der Nähe von Grenoble, siehe Bastille (Grenoble)
 eine Metrostation in Paris, siehe Bastille (Métro Paris)
 eine britische Band, siehe Bastille (Band)

Bastille ist der Familienname von
 Frankie Bastille  (1952/1953–1997), US-amerikanischer Stand-up-Comedian
 Guillaume Bastille (* 1985), kanadischer Shorttracker
 Ned Bastille, US-amerikanischer Filmeditor

Siehe auch:
 Opéra Bastille
 Place de la Bastille
 Sturm auf die Bastille